Arma letale (Lethal Weapon) – film del 1987
 Arma letale (Lethal Weapon) – saga poliziesca
 Lethal Weapon – serie televisiva del 2016
 Lethal Weapon – videogioco del 1992 per computer e SNES
 Lethal Weapon – videogioco del 1993 per NES e Game Boy